Estoril Open steht für folgende Sportveranstaltungen:

 Estoril Open (Golf), Golfturnier
 ATP Estoril, Herrentennisturnier
 WTA Oeiras, Damentennisturnier